Rischer ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Rischer (* 1956), deutsche rhythmische Sportgymnastin
 Friedrich Rischer (1931–2009), österreichischer Ornithologe
 Henning Rischer (* 1945), deutscher Geschichtsforscher
 Johann Jakob Rischer (1662–1755), deutscher Architekt

Das Haus Rischer ist nach dem Architekten Johann Jakob Rischer benannt.

Siehe auch: Riescher